

Aziende 
 Raccordo Autostradale Valle d'Aosta – società di gestione autostradale italiana

Codici 
 RAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cravo Norte (Colombia)
 rav – codice ISO 639-3 della lingua sampang

Ebraismo 
 Rav (רב) – rabbino

Altro 
 RAV – acronimo per Rapporto di Autovalutazione nelle scuole italiane
 RAV – acronimo per Reggimenti Addestramento Volontari, le unità dell'Esercito Italiano dove si svolge l'addestramento dei volontari
 RAV – acronimo per Ruolo mediante avviso, un tipo di bollettino di pagamento simile al MAV